O Torneio qualificatório masculino para o US Open ocorreu de 25 de agosto de 2009 para 28 de agosto de 2009. Dezesseis jogadores se classificaram para o Simples Masculino, que começou em 31 de agosto de 2009.

Cabeças de chave

Thomaz Bellucci
Horacio Zeballos
Peter Luczak
Adrian Mannarino
 Josselin Ouanna
 Frank Dancevic
 Rui Machado
 Roko Karanusic
 Michael Russell
 Michael Berrer
 Santiago Giraldo
 Lukasz Kubot
 Daniel Brands
 Nicolas Mahut
 Vince Spadea
 Alex Bogomolov

<li> Paolo Lorenzi
<li> Harel Levy
<li> Stefan Koubek
<li> Arnaud Clement
<li> Stephane Bohli
<li> Kevin Anderson
<li> Sebastien de Chaunac
<li> Laurent Recouderc
<li> Blaz Kavcic
<li> Alexandre Sidorenko
<li> Carsten Ball
<li> Lukas Lacko
<li> Edouard Roger-Vasselin
<li> Dominik Hrbaty
<li> Alejandro Falla
<li> Marco Chiudinelli

Torneio

Classificatório 1

Classificatório 2

Classificatório 3

Classificatório 4

Classificatório 5

Classificatório 6

Classificatório 7

Classificatório 8

Classificatório 9

Classificatório 10

Classificatório 11

Classificatório 12

Classificatório 13

Classificatório 14

Classificatório 15

Classificatório 16

Notas

Referências
 Resultados

S
US Open - Simples masculino